Antonio Bottinelli, scultore italiano.
Darío Bottinelli, calciatore argentino.
Jonathan Bottinelli, calciatore argentino, fratello dell'altro.
Eduardo Bottinelli, dottore e politico uruguaiano.
Oscar Bottinelli, politologo uruguaiano, figlio dell'altro.